Джо́рджия Кинг (; род. , , Шотландия, Великобритания) — шотландская актриса, дочь шотландской оперной певицы (сопрано)  и актёра Джонатана Хайда.

Карьера 
Профессиональным дебютом Кинг стал сериал Джейн Эйр. Однако играть эту роль она была не в состоянии — за неделю до того дня, когда Кинг должна была сниматься, она почувствовала боль в желудке и ей удалили аппендикс. Агент Джорджии сказал продюсерам, что она вряд ли сможет вовремя оправиться после операции, поэтому Кинг нужно снять в пределах десяти дней. Была приглашена другая актриса, но Кинг поправилась вовремя и получила медицинское разрешение на съёмки в фильме.

Одна из наиболее её известных ролей это подросток Гарриет в «Оторве» (2008) и жестокая вероломная Софи в слэш-фильме «» (2009). Осенью 2010 г. Кинг приняла участие в постановке «Однажды ночью в ноябре» () в Белградском театре в Ковентри. В том же году исполнила роль Джулс в романтической кинокомедии «Как выйти замуж за миллиардера». Кинг также появилась в роли принцессы Елены в эпизоде «The Changeling» фантастического телесериала BBC «Мерлин». Вскоре героиня актрисы, Эмма, появится в комедии с чёрным юмором «Кокни против зомби» (2012), рассказывающей о команде грабителей банка, борющихся против зомби.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании